La saison 1957-1958 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne. Lors de cette saison, l'AC Milan tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

La Juventus FC termine en tête du classement en fin de saison et est sacrée championne d'Italie pour la dixième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

L'Atalanta Bergame est déclassé à la dix-huitième place par la FIGC à la suite d'une affaire de corruption lors du match Padova-Atalanta de la , le . L'Atalanta est réhabilité à sa dix-septième place deux ans plus tard.

Matchs

Barrage de relégation 
L'AC Vérone est opposé au second de Serie B, l'AS Bari lors d'une rencontre aller-retour ayant pour enjeu une place en Serie A la saison suivante.

|}

L'AS Bari est promu en Serie A tandis que l'AC Vérone est relégué.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1957-1958 Serie A
Championnat Italie Football 1957-1958 Serie A
Italie
Italie